Бронзарт фон Шеллендорф (в старых источниках Бронсар фон Шеллендорф, ) — немецкий дворянский род, известный с XIV века (первоначально как Брунзерайт, , затем Бронзерт и Бронзарт). Вторая фамилия «фон Шеллендорф» присоединена в 1823 году после того, как пресёкся род баронов фон Шеллендорф.

Большинство известных представителей рода принадлежали к прусской, а затем германской военной элите.

 Генрих Бронзарт фон Шеллендорф (1803—1874) — прусский военачальник, генерал-интендант прусской армии.
 Ганс Бронзарт фон Шеллендорф (1830—1913) — немецкий пианист и композитор. + Ингеборг Бронзарт фон Шеллендорф (1840—1913) — его жена, немецкая пианистка и композитор.
 Пауль Бронзарт фон Шеллендорф (1832—1891) — немецкий военачальник и государственный деятель.
 Фридрих Бронзарт фон Шеллендорф (1864—1950) — немецкий военачальник, автор мемуаров о русско-японской войне.
 Вальтер Бронзарт фон Шеллендорф (1833—1914) — немецкий военачальник и государственный деятель.
 Бернхард Бронзарт фон Шеллендорф (1866—1952) — немецкий военачальник.
 Генрих Бронзарт фон Шеллендорф (1841—1879) — прусский майор.
 Вальтер Генрих Диомид Бронзарт фон Шеллендорф (1873—1942) — прусский офицер.
 Генрих-Вальтер Бронзарт фон Шеллендорф (1906—1944) — немецкий военачальник.

Примечания